Стретенка — название населённых пунктов:

Россия 
 Стретенка — село в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Стретенка — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Стретенка — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Стретенка — село в Дальнереченском районе Приморского края.

Украина 
 Стретенка (быв. Октябрьское) — село в Волновахском районе Донецкой области.

См. также 
 Стретинка
 Сретенка